Посольство Канады в России (, ) — дипломатическая миссия Канады в России, расположена в Москве в Хамовниках в Староконюшенном переулке, 23.

 Адрес посольства: Староконюшенный переулок, дом 23, Москва, 119002, Россия (рядом с ул. Старый Арбат, станция метро «Кропоткинская»).

 Чрезвычайный и полномочный посол Канады в Российской Федерации: Элисон Леклер (Alison LeClaire).
 Индекс дипломатических номеров: 003.

Особняк Казакова 
Посольство располагается в особняке Н. И. Казакова, который был сооружён в 1898 году по проекту московского архитектора К. К. Гиппиуса (1864—1941), мастера эклектики и модерна.

Аккредитация 
В юрисдикцию Посольства входят Россия, Армения и Узбекистан. Помимо этого, Посольство предоставляет визовые услуги жителям Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана, а также Армении и Узбекистана.

Послы Канады в России 
 2006—2010 — Ральф Лисишин (Ralph Lysyshyn)
 2011—2013 — Джон Слоан (John C. Sloan)
 2013—2018 — Джон Кёр (John Kur)
 2018—2019 — Стефан Жобен (Stéphane Jobin), временный поверенный в делах
 2020—н. в. — Элисон Леклер (Alison LeClaire)

См. также 
 Канадско-российские отношения
Список дипломатических миссий в Москве

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт посольства Канады в Москве.

Канада
Россия
Здания и сооружения Староконюшенного переулка